Сезон 1961–1962 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 2 вересня 1961 та 1 квітня 1962 року. Став 31-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який захистив чемпіонський титул попереднього сезону та здобув свій восьмий трофей національної першості. Королівський клуб дуже впевнено провів сезон, захопивши лідерство вже у другому турі. З того часу «Реал» не полишав чільного рядка турнірної таблиці, хоча на фініші змагання його відрив від найближчого переслідувача, «Барселони», склав лише три очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1961—62 став перуанський нападник «Сарагоси» Хуан Семінаріо, який записав до свого активу 25 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1961–62 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1961–62 на bdfutbol.com  

1961-62
1962 у футболі
1961 у футболі